Fryderyk V Szwabski, (ur. luty 1167 w Modigliana; zm. 20 stycznia 1191 przed Akką) – książę Szwabii.

Fryderyk był trzecim synem cesarza Fryderyka Barbarossy i Beatrycze Burgundzkiej.

Fryderyk miał w rzeczywistości na imię Konrad. W 1170 zmarł książę Szwabii Fryderyk (V), najstarszy syn Fryderyka Barbarossy. Był on słabego zdrowia i zapewne z tego względu cesarz wyznaczył na swojego następcę młodszego syna Henryka. Wkrótce po śmierci brata Konrad zmienił imię na Fryderyk i w 1170 został księciem Szwabii. Z tego względu Konrad w literaturze historycznej występuje jako Fryderyk VI choć w rzeczywistości był Fryderykiem V.

W czasie Zielonych Świąt w Moguncji 20 maja 1184 Fryderyk V wraz z bratem Henrykiem został pasowany na rycerza.

27 marca 1188 Fryderyk V zobowiązał się uczestniczyć w trzeciej wyprawie krzyżowej. 11 maja 1189 wyruszył z krzyżowcami z Ratyzbony. Na Węgrzech zaręczył się z Konstancją węgierską. Po śmierci ojca objął dowództwo nad niemieckimi krzyżowcami. Większość uczestników krucjaty zawróciła z Antiochii do Niemiec. Fryderyk V z resztą wojska wyruszył do Jerozolimy. W Trypolisie większość wojska zachorowała na malarię. Fryderyk z kilkoma rycerzami dotarł pod obleganą Akkę, gdzie zmarł na malarię i został pochowany. Miasto było zajęte przez wojsko Saladyna. W tej sytuacji niemieccy krzyżowcy powrócili do kraju.

Bibliografia 
 Odilo Engels: Die Staufer, 7. Auflage, Kohlhammer, Stuttgart u.a. 1998. 
 H. Schwarzmeier: Friedrich V., Herzog von Schwaben, [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, Sp. 960f.

Linki zewnętrzne 
 Biogram

Hohenstaufowie
Uczestnicy trzeciej wyprawy krzyżowej
Władcy Szwabii
Urodzeni w 1167
Zmarli w 1191